Ксения Ивановна Задорина (2 марта 1987 года, Котлас, Архангельская область, СССР) — российская легкоатлетка. Чемпионка Европы в эстафете (2010, 2011), серебряный призер чемпионата Европы 2012 в беге на 400 метров, бронзовый призер чемпионата мира в эстафете (Тэгу, Южная Корея 2011), двукратная чемпионка Европы среди молодежи (2007,2009). Обладательница высшего мирового достижения в беге на 500 метров среди юниоров 1.08,97 и рекорда Европы среди молодежи в эстафете 4 × 400 метров 3.26,58 (Дебрецен, Венгрия, 2009). Заслуженный мастер спорта России.

Результаты 
Лучшие результаты по годам и место в списке мирового сезона

Результаты выступлений

Примечания

Ссылки 

 Профиль ВФЛА

Бегуны на короткие дистанции России
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Легкоатлеты Москвы
Легкоатлеты Санкт-Петербурга